Barbra Streisand's Greatest Hits – kompilacyjny album amerykańskiej piosenkarki Barbary Streisand, wydany w 1970 roku. Płyta dotarła do miejsca 32. na liście sprzedaży w USA i otrzymała status podwójnej platynowej płyty w tym kraju.

Lista utworów 
 Strona A

 Strona B

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy kompilacyjne Barbry Streisand
Albumy Columbia Records
Albumy wyprodukowane przez Mike’a Bernikera